Een centraal plein waar verschillende trams halteren
 Tramplein (Antwerpen)
 Busstation Purmerend Tramplein
 Raadhuisplein (Zandvoort), tot aan 1957 Tramplein geheten toen hier trams halteerden